Obřany můžou být:
 Obřany – dnes městská čtvrť a katastrální území Brna
 Obřany (hrad, okres Kroměříž) – zřícenina hradu v Hostýnských vrších poblíž Bystřice pod Hostýnem v okrese Kroměříž
 Obřany (hrad, okres Brno-venkov) – zřícenina hradu severovýchodně od brněnské městské části Maloměřice a Obřany v katastrálním území obce Kanice
 Obřany (hradiště) – hradiště severovýchodně od brněnské městské části Maloměřice a Obřany.
 Obřany (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Kroměříž